Termenul „Agrement” se poate referi la:

Plăcere, petrecere plăcută a timpului, distracție . 
Acord (aprobare, consimțământ) al unui stat cu privire la o per­soană propusă ca reprezentant diplomatic al altui stat.